Hanna kan som auktorsförkortning betyda:

 G. Dallas Hanna
 G Dallas Hanna

Robotskapade auktorsförkortningar